Werner Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Werner Fiedler (Journalist) (1899–nach 1979), deutscher Journalist und Filmkritiker 
 Werner Fiedler, Pseudonym von Walter Frank (1905–1945), deutscher Historiker
 Werner Fiedler (Fußballspieler, 1924) (* 1924), deutscher Fußballspieler
 Werner Fiedler (Fußballspieler, 1927) (* 1927), deutscher Fußballspieler